Альм — персонаж древнегреческой мифологии, а также фамилия:

 Альм, Андреас (род. 1973) — шведский футболист, тренер.
 Альм, Нико (род. 1975) — австрийский предприниматель и политик.

См. также 
 Мария-Альм — коммуна в Австрии.